Сокольническое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кувшиновском районе Тверской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Сокольники.

Географические данные 
Нахождение: юго-западная часть Кувшиновского района.

Граничит:
 на севере — с Могилёвским СП,
 на востоке — с Ранцевским СП,
 на юго-востоке — с Заовражским СП,
 на юге — со Старицким районом, Орешкинское СП,
 на западе — с Селижаровским районом, Большекошинское СП и Березугское СП.

Реки: Осуга (по северной границе), Ворчала, Трясна.

Поселение пересекает железная дорога «Торжок—Соблаго».

История 
В середине XIX-начале XX века большинство деревень поселения относились к Тысяцкой волости Новоторжского уезда Тверской губернии.

После ликвидации губерний территория поселения входила в Каменский район (в 1929—1935 — Западной области, с 1935 года — Калининской области), Торжокский район (1963—1965), с 1965 года — в Кувшиновский район.

Образовано в 2005 году, включило в себя территорию Сокольнического сельского округа.

Законом Тверской области от 17 декабря 2015 года № 119-ЗО, были преобразованы, путём их объединения, Сокольническое, Васильковское и Ранцевское сельские поселения — в Сокольническое сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Экономика 
Заготовка и переработка древесины.

Примечания 

Муниципальные образования Кувшиновского района
Сельские поселения Тверской области